Мужская национальная сборная Гонконга по софтболу — представляет Гонконг на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Ассоциация софтбола Гонконга (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии

Примечания

См. также 
 Женская сборная Гонконга по софтболу

Ссылки 
  (Ассоциация софтбола Гонконга, официальный сайт)
 
 
  (в веб-архиве)
 
 

Гонконг
Софтбол в Гонконге
Софтбол мужская